Karin kan syfta på:

 Karin – ett förnamn samt personer med namnet
 Karin, Carinerland – ort, tidigare kommun, Carinerland, Mecklenburg-Vorpommern
 Liten Karin – en medeltidsballad
 M/S Karin – en färja
 832 Karin – en asteroid
 Karin Andersson (Sune) – en fiktiv figur i Suneserien